Оден, Одэн (, ) — русская транскрипция нескольких английских и французских фамилий.

Фамилия 
 Оден, Амабль (1899—1990) — французский археолог, лионский краевед.
 Оден, Генри Уильям (1867—1940) — британский и канадский филолог-классик.
 Оден, Грег (р.1988) — американский баскетболист.
 Оден, Мишель (р.1930) — французский акушер, исследователь, публицист.
 Оден, Мишель (математик) (р.1954) — французский математик.
 Оден, Морис (1932—1957) — франко-алжирский математик, член Алжирской коммунистической партии.
 Оден, Сонгюль (р.1979) — турецкая театральная и кино- актриса.
 Оден, Томас (1931—2016) — американский богослов и церковный писатель.
 Оден, Уистен Хью (1907—1973) — английский поэт.

Прочее 
 Такахаси Одэн (1849—1879) — последняя японка, казнённая через обезглавливание.
 Оден (Льейда) — муниципалитет в Испании.
 Одэн — блюдо японской кухни.

См. также